Margherita di Borbone-Clermont (1344-1416) – nobile francese
 Margherita di Borbone-Clermont (1438-1483) – duchessa di Savoia